Tromblon (arme)
 Tromblon (extincteur à CO) : embout du tuyau d'un extincteur à CO
 En français, un tromblon désigne de façon péjorative un très vieil objet, souvent en piteux état
 Le Tromblon était une canonnière de la Marine nationale française
Tromblon (Pulsoréacteur), un pulsoréacteur développé par Snecma vers 1950